Сет се може односити на:

Скуп, један од основних математичких појмова,
Сет, египатско божанство,
Сет, син Адама и Еве према Старом завету
један од периода игре у тенису, стоном тенису, одбојци, бадминтону
Сет, град у департману Еро у јужној Француској.